Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Lance:

  – cacciatorpediniere della classe Laforey, varato nel 1914 e radiato nel 1921
  – cacciatorpediniere della classe L, varato nel 1940 e radiato nel 1944